Ян Бе́дрих Те́шнарь, немецкий вариант — Йоганн Фридрих Тешнер (; , 18 октября 1829 год, Голгойце, Нижняя Лужица — 14 июня 1898 года, Бад-Энхаузен) — лютеранский священнослужитель, проповедник, нижнелужицкий писатель, поэт, публицист и общественный деятель. Автор церковных гимнов, переводчик и издатель Библии на нижнелужицком языке.

Биография 
С 1844 года обучался в средней школе в Котбусе. В 1849 году вместе с другими пятью учениками основал кружок по изучению нижнелужицкого языка и серболужицкой литературы. С 1851 года изучал лютеранское богословие в Галле и Берлине. В 1852 году вступил в серболужицкую организацию «Матица сербская». В 1854 году был назначен помощником пастора в Кольквице и затем архидьяконом в серболужицком храме в Котбусе. С 1862 года служил в деревне Нида в Нижней Лужице. Занимался переводом на нижнелужицкий язык Библии, которую издал в 1868 году. В 1869 году выпустил сборник из 80 церковных гимнов на нижнелужицком языке. Для издания газеты «Bramborski Serbski Casnik» предложил новые правила правописания нижнелужицкого языка, которые использовались в этой газете до унификации орфографии. Публиковал свои патриотические статьи в этой же газете. Выступал против онемечивания нижних лужичан.

В 1880 году основал литературное отделение Матицы сербо-лужицкой и на протяжении долгих лет был его председателем.

 Сочинения
 Serbske duchowne kjarliže, Cottbus, 1860
 Biblija, 1868
 Ten kněz jo moj pastyr, 1869
 Wosom źaset duchownych kjarližow ze šulskimi regulatiwami, Hoyerswerda, 1869
 Der Herr ist mein Hirte, Predigtsammlung, 1869
 Das neue Gebetbuch, 1875
 Kejžora Wylema I. zywene a statki kralowérnemu sserbskemu ludoju, Worejzach (Hoyerswerda), 1888

Примечания

Литература 
 Johann Friedrich Teschner. In: Friedrich Beck, Eckart Henning (Hrsg.): Brandenburgisches Biographisches Lexikon. Potsdam 2002.
 Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984
 Mětšk, Chrestomatija, II, str. 14-28
 Měto Pernak, Jan Bjedrich Tešnaŕ (1829—1898): z jogo žywjenja a źěła, 1998, Serbska Maśica, Barlin
  Zur wendischen Musikkultur im frühen und ausgehenden Mittelalter, Podstupimske pśinoski k Sorabistice, № 3, 2000, стр. 38

Ссылки 
 Биография, Lausitzer Rundschau — Lokalausgabe Cottbus, 14.06.2008
 Dokument von und über Jan Bjedrich TešnaĚ (1829—1898) im SKA
  Биография на сайте Серболужицкого института

Нижнелужицкие писатели
Лужицкие поэты
Лужицкие публицисты
Члены Матицы сербо-лужицкой
Лютеранские священники
Лужицкие общественные деятели